Osoby o tym nazwisku:
 Jahor Szaranhowicz – białoruski hokeista
 Wasil Szaranhowicz – białoruski polityk